Дмитро́вский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Орловской губернии, существовавшая в 1782—1928 годах. Уездный город — Дмитровск.

География 
Уезд располагался на юге Орловской губернии, граничил с Курской губернией, а также с Севским, Карачевским и Кромским уездами Орловской губернии. Площадь уезда составляла  2 164,4 вёрст² (2 463 км²). Уезд орошался реками Нерусса и Свапа (на юге) и их притоками.

История 
Образован в 1782 году в составе Орловского наместничества в результате упразднения Луганского уезда и перенесения уездного центра в село Дмитровка, преобразованное в город Дмитровск. Вновь образованный уезд состоял из 152 населенных пунктов и был разделен на 2 стана: Лысовский и Трояновский. С 1796 года уезд в составе Орловской губернии. В 1797—1802 годах уезд был ликвидирован (присоединён к Севскому уезду), затем восстановлен, но в иных границах.

В отношении церковного управления уезд был разделён на 3 благочиния, включавшие 56 приходов (начало XX века). К 1-му благочинию относились церковные приходы Дмитровска и северо-западной части уезда, ко 2-му — приходы северо-восточной части уезда, к 3-му — приходы южной части уезда.

В 1906 году, с началом Столыпинской аграрной реформы, из-за недостатка земли и роста численности населения жители сёл и деревень Дмитровского уезда стали активно выселяться на посёлки и хутора. Этот процесс продолжался и при советской власти, вплоть до конца 1920-х годов. Для сравнения: в 1866 году на территории уезда располагалось 156 населённых пунктов, а в 1926 году — 633. Границы уезда в этот период не менялись.

В 1928 году Дмитровский уезд был упразднён, основная часть его территории вошла в состав Дмитровского района Орловского округа Центрально-Чернозёмной области.

В настоящее время территория бывшего уезда разделена между Дмитровским районом Орловской области, Железногорским районом Курской области и Брасовским районом Брянской области.

Население 
В 1866 году на территории уезда проживало 81 636 человек (39 839 мужского пола и 41 797 женского).

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 105 168 чел. В том числе русские — 99,8 %. В уездном городе Дмитровске проживало 5 291 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 131 738 человек, из них городское (г. Дмитровск) — 4 995 человек.

Административное деление

1861 год 
В ходе крестьянской реформы 1861 года в уезде было создано 26 волостей:

1877 год 
В 1866—1876 годах были упразднены Андросовская, Большекричинская, Брянцевская, Промклевская, Разветьевская, Сусловская и Чувардинская волости. В тот же период были созданы Волковская и Домаховская волости, создана и упразднена Столбовская волость.

В 1877 году в Дмитровском уезде была 21 волость. В период с 1877 по 1890 год были упразднены Балдыжская, Жихаревская, Малобобровская, Островская, Площанская, Турищевская, Упоройская и Черневская волости и была создана Круглинская волость.

1890—1918 годы 
С 1890 по 1918 год в составе уезда было 14 волостей:

1918—1927 годы 

После установления советской власти, в 1918—1927 годах, происходило укрупнение волостей Дмитровского уезда. В 1923—1927 годах в составе уезда было 6 волостей:

К октябрю 1927 года в составе уезда осталось 4 волости: Глодневская, Дмитровская, Долбенкинская и Круглинская.

Населённые пункты 
По данным переписи населения СССР 1926 года на территории Дмитровского уезда располагалось 633 населённых пункта: 53 села, 100 деревень, 338 посёлков, 76 хуторов и отрубов, 8 мельниц, 14 совхозов, колхозов, племхозов и трудовых артелей, 3 медпункта, 41 прочих населённых пункта. Ниже представлен список крупнейших населённых пунктов уезда с численностью населения более 1000 человек.

Уездные предводители дворянства 
 Васич, Николай Васильевич (1893—1907)
 Краковецкий, Владислав Васильевич (1910)
 Чапкин, Аникита Иванович (1916)

См. также 
 Дмитровский район

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Уезды Орловской губернии
1782 год в Брянской области
Появились в 1782 году в России
Исчезли в 1797 году
Административные единицы, образованные в 1802 году
Появились в 1802 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1928 году
1802 год в Брянской области